«Aspach» puede referirse a:

Alemania 
 Aspach, municipio del estado federado alemán de Baden-Wurtemberg

Austria 
 Aspach, municipio del estado federado austriaco de Alta Austria.

Francia 
 Aspach, comuna situada en el departamento francés de Alto Rin.
 Aspach, comuna situada en el departamento francés de Mosela.
 Aspach-le-Bas, comuna situada en el departamento francés de Alto Rin.
 Aspach-le-Haut, antigua comuna situada en el departamento francés de Alto Rin.
 Aspach-Michelbach, comuna nueva situada en el departamento francés de Alto Rin.